Dvoransko prvenstvo HNL- a sezone 2007./08. održano je od 8. do 13. siječnja u zagrebačkoj velikoj dvorani Doma sportova. To je bilo treće prvenstvo po redu, a prvakom je postao Hajduk, koji je u finalu, nakon boljeg izvođenja deveteraca, svladao Zagreb, i tako mu onemogućio osvajanje treće titule za redom, što bi im donijelo dodatnu premiju od 100.000,00 kuna.

Dvanaest ekipa iz Prve hrvatske nogometne lige podijeljeno je u dvije grupe s po šest ekipa. U grupi A igrali su: Dinamo, Zagreb, Inter, Cibalia, Međimurje i Varteks, a u grupi B igrali su: Hajduk, Zadar, Rijeka, Slaven Belupo, Šibenik i Osijek. Igralo se po principu svako sa svakim, a prve tri ekipe iz svake grupe plasirale su se u finalnu grupu. Finalnu grupu su činili: Dinamo, Inter, Zagreb, Hajduk, Zadar i Rijeka. U grupi su se još igrala tri kola: ekipe iz jedne grupe protiv ekipe iz druge grupe. Nakon tih odigranih utakmica dobiveni su polufinani parovi: prvoplasirani Dinamo protiv četvrtoplasiranog Hajduka, te drugoplasirani Inter protiv trećeplasiranog Zagreba.

U prvoj polufinalnoj utakmici, Hajduk je pogodcima Hrgovića i Rukavine svladao Dinamo 2:1, dok je u drugoj Zagreb bio uspješniji od Intera 3:0. Golove za Zagrebaše dali su: Parlov, Ibričić i Jurendić.

Finale je ponudilo tvrdu utakmicu. Prvo poluvrijeme završeno je 0:0. U nastavku, Ibričić je doveo Zagreb u vodstvo u 17. minuti (igralo se 2x12 minuta), pa je sve vodilo tomu da će u Zagreb i treći naslov. No, u zadnjoj minuti Hrgović je za Hajduk uspio izboriti deveterce. U seriji po pet deveteraca Hajdukovci su pogodili svih 5, a Zagrebaši 4 i tako predali Hajduku trofej. U utakmici za treće mjesto Dinamo je pobijedio Inter 3:0.

Najboljim igračem prvenstva proglašen je Senijad Ibričić (dobio prsten u vrijednosti 40.000,00 kn), a najboljim vratarem Miro Varvodić. Marin Tomasov je s devet zgoditaka najbolji strijelac. Trofej poštene igre otišao je u Rijeku.

Prvi kvalifikacijski dio ( 8. i 9. siječnja / 10. i 11. siječnja )

Skupina A

Drugi kvalifikacijski dio ( 12. siječnja )

Finalni dio

Polufinale

Utakmica za 3. mjesto

Finale 

Izvor: Jutarnji.hr

Nagrade  
Trofej Fair-play: HNK Rijeka
Najbolji igrač prvenstva: Senijad Ibričić, NK Zagreb
Najbolji strijelac prvenstva: Marin Tomasov, NK Zadar
Najbolji vratar prvenstva: Miro Varvodić''', HNK Hajduk Split

Dvoranska prvenstva 1. HNL